Essen kan syfta på:

 Essen – en kreisfri stad i Tyskland
 Essens stadsbana – Essens spårvägssystem
 Rot-Weiss Essen – fotbollslag i Essen
 Schwarz-Weiß Essen – fotbollslag i Essen
 TUSEM Essen – handbollslag i Essen
 Essens stift – stift i Romersk-katolska kyrkan i Tyskland

Personer
von Essen – flera svenska adelsätter
 Essén – svenskt efternamn samt personer med namnet

Personer med efternamnet Essen-Möller
 Anders Essen-Möller (född 1941), entreprenör
 Elis Essen-Möller (1870–1956), läkare, professor i obstretik och gynekologi
 Erik Essen-Möller (1901–1992), psykiater, professor

Personer med förnamnet Essen
 Essen Lindahl (1916–2000), politiker, socialdemokrat

Geografi

Antarktis

 Mount Van der Essen, berg i Östantarktis,

Belgien 

 Essen, Belgien, kommun i Flandern, Provincie Antwerpen,

Nederländerna 

 Essen, Gelderland, en by i Gelderland, Nederländerna
 Essen, Groningen, en by i Groningen, Nederländerna

Tyskland 

 Essen – stad, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Düsseldorf, 
 Essen (Oldenburg) – 
Bad Essen – kommun i Landeskreis Osnabrück, Niedersachsen,

Se även
 Essens – filosofiskt begrepp

Robotskapade Belgienförgreningar